

Patronymes 
 Pierre-Louis Guinand (1748-1824), menuisier, horloger et opticien suisse :
 Henri Guinand (1771-1852), opticien français d'origine suisse, fils du précédent ;
 Aimé Guinand (1780-1857), opticien suisse, demi-frère du précédent.
 Édouard Guinand (1838-1909), poète, parolier et librettiste français ;
 Pierre Guinand (1876-1944) premier président de la SNCF ;
 Hermann Guinand (1883-1985), homme politique suisse ;
 Jean Guinand (1943- ), homme politique suisse ;

Homonymie de patronyme
Patronyme suisse